Collon steht für:

 Collon, Kleinstadt im County Louth, Irland
 Mont Collon, Berg der Penninischen Alpen, Kanton Wallis

Personen:
 Albert Collon (20. Jh.), belgischer Eishockeyspieler
 Patrick Collon (* 1942), belgischer Orgelbauer

Siehe auch:
 Petit Mont Collon (Berg der Schweizer Alpen)
 Collón Curá (Begriffsklärung)
 Collonge (Begriffsklärung)
 Colon (Begriffsklärung)
 Colón (Begriffsklärung)
 Cölln (Begriffsklärung)